Флаг муниципального образования городское поселение На́ро-Фоми́нск Наро-Фоминского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 ноября 2006 года решением Совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск № 4/14 и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2728.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Наро-Фоминск по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на три полосы: зелёную — в 5/12, волнистую белую — в 1/6 и красную — в 5/12 ширины полотнища; сквозь белую полосу продеты два жёлтых челнока из герба городского поселения, а посередине красной полосы — жёлтый щит».

Обоснование символики 
Первые упоминания о селе Фоминском, расположенном на берегу реки Нары, содержатся в духовной грамоте Ивана Калиты 1339 года. Однако уже задолго до этого Фоминское городище располагалось на холме и служило крепостью. Село играло важную стратегическую и экономическую роль в жизни Московского княжества, находясь на подступах к Москве.

В середине XIX века здесь основана крупная прядильно-ткацкая фабрика, ставшая градообразующим предприятием. Благодаря быстрому развитию фабричного производства были объединены село Фоминское и деревня Малая Нара, заложив основу для развития города. На флаге об этом событии говорят два ткацких челнока продетых сквозь белую полосу.

В годы Великой Отечественной войны Наро-Фоминск и река Нара стали одним из рубежей, где была остановлена немецкая армия. В 1976 году город одним из первых был награждён орденом Отечественной войны I степени. Город и район богаты славными боевыми и трудовыми традициями. Наро-Фоминскую землю прославили 11 Героев Советского Союза.

Заслуги города отражены на флаге жёлтым (золотым) воинским щитом и красной полосой, символизирующими доблесть и мужество местных жителей, проявленные в борьбе с врагом. Красный цвет — символ отваги, силы, труда, красоты и праздника.

Белая волнистая полоса показывает реку Нару, которая, будучи одним из основных торговых путей региона, сыграла огромную роль в становлении села как торгового и промышленного центра.

Зелёный цвет на флаге — символ природы, здоровья, жизненного роста символизирует природу, окружающую город. Зелёный цвет, который также присутствует на флаге района, аллегорически показывает культурную, историческую и экономическую общность двух муниципальных образований: Наро-Фоминского муниципального района и городского поселения Наро-Фоминск.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания